En skralde kan være:

 Skralde (mekanik) - en anordning, der sikrer, at et tandhjul alene drejer i en retning 
 Skralde (legetøj) - et stykke legetøj
 At skralde - at udføre en handling hvor en eller flere tager madvarer, der er smidt ud som skrald, fordi sidste salgsdato er overskredet, fra containere ved restauranter og supermarkeder, se Skraldning